Муро:

 Муро — муниципалитет в Испании, провинция Балеарские острова.
 Муро — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Муро-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Муро, Альберто (род. 1927) — аргентинский футболист и тренер.
 Муро, Джеймс Майкл (род. 1966) — американский кинооператор и кинорежиссёр.

См. также 
 Муро-де-Агвас
 Муро-де-Алькой
 Муро-Леччезе
 Муро-эн-Камерос
 Муро-Ягун
 Фернандес Муро, Марта (род. 1950) — испанская актриса